Hiempsal ist der Name folgender Personen:

 Hiempsal I. († 117 v. Chr.), König von Numidien 118 v. Chr. bis 117 v. Chr.
 Hiempsal II., König von Numidien 88 v. Chr. bis 60 v. Chr.